Para outros usos, ver Timna.

Timna (em hebraico: תמנע) é o nome de vários personagens citados na Bíblia.

 Uma concubina de Elifaz, filho de Esaú, e mãe de Amaleque.
 Uma irmã de Lotã.
 Uma filha de Elifaz
 Um chefe ou élan de Edom.

Timna também é citada em  como uma cidade filistéia.

Estas variações são esperadas quando a origem de genealogias é lembrada. A teoria de Gunkel é que Gênesis 36:12 é uma inserção posterior em P.

Segundo uma tradição dos rabinos, Timna, irmã de Lotã, filho de Seir, seria idêntica à filha de Elifaz e sua concubina: este teria cometido adultério com a esposa de Seir e, aumentando seu pecado, teria tomado sua própria filha como concubina.

Edom
Personagens do Antigo Testamento
Personagens da Torá